Der Jaguar S-Type ist eine Limousinenbaureihe der oberen Mittelklasse des britischen Herstellers Jaguar. Sie wurde Anfang 1999 eingeführt und erinnert stilistisch an Jaguar-Limousinen der 1960er Jahre, insbesondere die von 1963 bis 1968 gebaute gleichnamige Baureihe.

Geschichte und Technik 
Der S-Type wurde während der Zugehörigkeit von Jaguar zur Ford Motor Company konzipiert. Innerhalb des Konzerns gehörte das Unternehmen seit 1998 zur Premier Automotive Group (PAG), die sich auf Premium- und Luxusautomobile spezialisierte. Mit dem S-Type bewegte sich Jaguar nach langer Zeit wieder im oberen Mittelklassesegment, wobei es sich damals um das Einstiegsmodell handelte.  Die optische Nähe zum Jaguar Mark 2 wurde bei der anfänglichen Bewerbung des Fahrzeuges bewusst eingesetzt. Der Ahne des S-Type stand Pate für das Design von Kühlergrill und Rundscheinwerfer. Der S-Type war ausschließlich als viertürige Limousine erhältlich. In der Produktion teilte sich das Automobilmodell die Plattform mit dem Lincoln LS. Das Platzangebot auf der Rücksitzbank galt bei dem Jaguar als beengt. Das Fahrzeug verfügte über einen Bordcomputer, ESP war optional erhältlich. Das Fahrwerk mit Doppelquerlenker-Vorderachse hatte zwei Fahrschemel.

Modellpflege 
Eine grundlegende Modellpflege erfolgte im April 2002. Dabei wurde der Innenraum, insbesondere das Armaturenbrett, neu bzw. hochwertiger gestaltet. Auch die Technik des S-Type wurde zu diesem Zeitpunkt in einigen Punkten verbessert. Beispielsweise kam seitdem ein 6-Stufen-Automatikgetriebe des deutschen Herstellers ZF zum Einsatz. Zudem wurde erstmals das Topmodell S-Type R mit Kompressoraufladung eingeführt. Der V8 wurde gleichzeitig von vier auf 4,2 Liter Hubraum vergrößert. Der ebenfalls 2002 dem X-Type entliehene 2,5 Liter-V6 wurde jedoch nach nur gut drei Jahren wieder aus dem Programm genommen. Im Juni 2004 wurde der S-Type nochmals leicht überarbeitet. So erhielt zum Beispiel das Heck eine leicht veränderte Form und neue Rückleuchten. Zusätzlich wurde der 2,7 Liter große Dieselmotor eingeführt. Weiterhin wurde seitdem die Motorhaube aus Aluminium statt wie zuvor aus Stahl gefertigt. Die Produktion des S-Type wurde im Herbst 2007 beendet. Nachfolger wurde im Frühjahr 2008 der Jaguar XF. Im Jahr 2008 wurde Jaguar an die indische Tata Motors verkauft.

Ausstattungslinien 
Der S-Type wurde zuletzt in folgenden drei Ausstattungslinien angeboten:
 Classic (nur 2,7 Liter Diesel)
 Executive (alle Motoren außer 4,2 Liter V8 Kompressor)
 S-Type R (nur 4,2 Liter V8 Kompressor)
 Sport

Galerie

Technische Daten

Auszeichnungen 
Der S-Type wurde in der Leserwahl Die besten Autos der deutschen Fachzeitschrift Auto, Motor und Sport sieben Mal in Folge als bester Importwagen der oberen Mittelklasse ausgezeichnet.

Zulassungszahlen 
Zwischen 1999 und 2008 wurden in der Bundesrepublik Deutschland 20.657 Jaguar S-Type neu zugelassen. Mit 4.991 Einheiten war 2000 das erfolgreichste Verkaufsjahr.

Siehe auch 
 AJ-V8-Motor, die damalige Entwicklungslinie der Jaguar-V8-Motoren

Literatur 
 Schrader, Halwart: Typenkompass Jaguar – Personenwagen seit 1931, Motorbuch-Verlag, Stuttgart (2001), ISBN 3-613-02106-4
 Stertkamp, Heiner: Jaguar – Die komplette Chronik von 1922 bis heute. 2. Auflage, Heel Verlag, Königswinter (2006), ISBN 3-89880-337-6
 Zeitschrift „Oldtimer Markt“, Ausgabe August 2006,

Weblinks

Einzelnachweise 

Fahrzeug der oberen Mittelklasse
Limousine